Oldbury est une ville des Midlands de l'Ouest.
  est un village du Shropshire.
  est un village du Gloucestershire.
  est un village du Gloucestershire.
  est un village du Gloucestershire.

Voir aussi 

 Centrale nucléaire d'Oldbury